КТК может означать:
КТК (телеканал)
Карельская трудовая коммуна
Каспийский трубопроводный консорциум
Книготорговая классификация
Комплексный технический контроль
Крупнотоннажные контейнера
Кузбасская топливная компания